Kazimierz Czarnecki ist der Name folgender Personen:

* Kazimierz Czarnecki (Sänger) (1882–1964), polnischer Opernsänger (Tenor) 
 Kazimierz Czarnecki (Gewichtheber) (* 1948), polnischer Gewichtheber
 Kazimierz Adolf Czarnecki (1939–2006), polnischer Geodät und Hochschullehrer